Devestitur (von lat. devestire „entkleiden“) bezeichnet:

 die Entziehung einer Priesterwürde, siehe Priester
 im Mittelalter die Entziehung eines Lehens, siehe Lehnswesen

Siehe auch:

 Investitur